La toge, un vêtement antique ;
 Toge d'avocat ;
 Toge de magistrat ;
 Toge party.